Кшиштоф Станіслав Філіпов (нар. 3 листопада 1956 р. в Білостоку) – польський історик, який спеціалізується на всесвітній історії та історії Польщі XIX-XX століть, військовій історії, джерелознавстві i фалеристиці. Екстраординардий професор Білостоцького університету i Вищої школи економіки у Білостоку. Один із засновників і колишній член Польського геральдичного товариства. Заступник голови Польського нумізматичного товариства і колишній директор Музею війська у Білостоку. З 2012 головний редактор наукового часопису  Дослідження і матеріали з військової історіїі. 

У 2007 за зразкове, сумлінне виконання своїх професійних обов'язків його було нагороджено Срібним Хрестом Заслуги.

Вибрані публікації

Historia wojskowości 
 Passerby, tell Poland ... Narvik, Tobruk, Monte Cassino, Falaise (1991)
 Przechodniu powiedz Polsce ... Narvik – Tobruk – Monte Cassino – Falaise, (1991)
 Helsinki 31.V.-6.VI.1988 (1991)
 Kawaleria (1992)
 "Dziesiątacy" z Białegostoku. 10 Pułk Ułanów Litewskich (wspólnie z: Adam Dobroński, 1992)
 "Dzieci Białostockie". 42 pułk piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (współautor z: Adam Dobroński, 1993, 1996)
 Generał Nikodem Sulik (Kamienna Stara 1893 – Londyn 1954) (1996)
 Strzelcy kresowi z Zambrowa: 71 Pułk Piechoty (wspólnie z: Adam Dobroński, 1996)
 Arcybiskup generał brygady Sawa (Jerzy Sowietow): wybór dokumentów (wspólnie z: Andrzej Suchcitz, 1997)
 Legiony to... Szkice z dziejów Legionów Polskich (wspólnie z: Michał Klimecki)
 Wojny bałkańskie 1912-1913 roku (wspólnie z: Antoni Giza, 2002)
 Białystok wyzwolony – 1919 (2003)

Фалеристика 
 Order Virtuti Militari 1792-1945 (1990)
 Order Virtuti Militari (1992)
 Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921-1939 – piechota (1995)
 Order Orła Białego  (1995)
 Krzyż i Medal Niepodległości  (1998)
 Falerystyka polska XVII-XIX wieku (2003)
 Order Orła Białego 1705-2005 (2006)
 Order Świętego Stanisława  (2009)
 Znak honorowy za długoletnią i nieskazitelną służbę wojskową i cywilną (2010)
 Order Virtuti Militari (2013)

Нумізматика 
 Materiały z Międzynarodowych Konferencji Numizmatycznych (redakcja)
 1996: Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina – wspólne dzieje pieniądza
 1997: Rozwój muzealnictwa i kolekcjonerstwa numizmatycznego dawniej i dziś na Białorusi, Litwie, w Polsce i Ukrainie
 1998: Mennice między Bałtykiem a Morzem Czarnym – wspólnota Dziejów
 2000: Pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy – wspólnota dziejów: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina
 2002: Pieniądz i banki – wspólnota dziejów (tezauryzacja, obieg pieniężny, bankowość): Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina
 2004: Pieniądz i wojna: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina
 2006: Psucie pieniądza w Europie Środkowo-Wschodniej od antyku po czasy współczesne: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina
 2008: Pieniądz, kapitał, praca, wspólne dziedzictwo Europy: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina
 2010: Pieniądz, symbol, władza, wojna – wspólne dziedzictwo Europy : studia i materiały : Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina

Примітки

Бібліографія 
 Krzysztof Filipow w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB. historia.uwb.edu.pl
 Krzysztof Filipow w Katalogach Biblioteki Narodowej (BN)
 Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. O nas
 „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”. T. 1. Warszawa 1993. s. 202
 XXIII Targi Książki Historycznej
 Krzysztof Stanisław Filipow - Dyrektor Muzeum Wojska. Szczegóły oświadczenia majątkowego

Військові історики
Польські історики
Уродженці Білостока